China Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Beijing Olympic Park i Beijing, Folkerepublikken Kina i perioden 30. september - 8. oktober 2017. Det var den 14. udgave af China Open, og det var sæsonens fjerde og sidste turnering på WTA Tour i kategorien WTA Premier Mandatory, mens det var sæsonens 10. turnering i kategorien ATP World Tour 500 på ATP World Tour.

Damesingletitlen blev vundet af Caroline Garcia, som også havde vundet Wuhan Open 2017, og som derfor vandt en turnerning på WTA Tour for anden uge i træk. Garcia blev dermed den første spiller, der vandt de to store WTA-turneringer i Folkerepublikken Kina i samme sæson. I finalen besejrede hun Simona Halep med 6-4, 7-6(3), hvorved hun vandt den indtil da største sejr i sin karriere. Og præstationen medførte, at franskmanden for første gang kunne indtage en plads blandt de ti bedste på WTA's verdensrangliste, som samtidig fik en ny spiller på førstepladsen. Da Halep kvalificerede sig til finalen ved at besejre Jeļena Ostapenko med 6-2, 6-4 i semifinalen, blev hun nemlig samtidig sikker på at overtage 1.-pladsen på ranglisten efter turneringens afslutning. Rumæneren havde tidligere på sæsonen flere gange stået i den situation, at hun kun var en sejr fra at blive ny verdens-etter, men hun havde indtil da ikke været i stand til at tage det sidste skridt. Halep overtog førstepladsen efter Garbiñe Muguruza, der havde måttet opgive midt i sin førsterundekamp på grund af en skade, og som kun fik fire uger som nr. 1. Hun blev den første rumæner på førstepladsen af ranglisten, og den 25. kvinde gennem historien, siden den blev indført i 1975.

I herresinglerækken vandt Rafael Nadal den 75. titel i sin karriere på ATP World Tour, da han i finalen vandt med 6-2, 6-1 over Nick Kyrgios. Det var Nadals sjette turneringssejr i 2017 og hans anden i Beijing, hvor han førte gang vandt turneringen i 2005.

Både Caroline Garcia og Rafael Nadal måtte undervejs til deres turneringssejre afværge matchbolde. Garcia var nede med en matchbold i tredje sæts tiebreak i kvartfinalen mod Elina Svitolina, der endte 6-7(5), 7-5, 7-6(6) efter tre timer og 21 minutters spil, mens Nadal i sin førsterundekamp mod Lucas Pouille var bagud med 4-6 i tiebreaken i andet sæt, inden udlignede til 1-1 i sæt ved at vinde fire point i træk og sikrede sig sejren med 4-6, 7-6(6), 7-5.

Damedoubleturneringen blev vundet af Chan Yung-Jan og Martina Hingis, der besejrede Tímea Babos og Andrea Hlavackova i finalen med 6-1, 6-4, mens Henri Kontinen og John Peers tog sig af herredoubletitlen efter finalesejr over John Isner og Jack Sock på 6-3, 3-6 [10-7].

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 9.213.559 og fordelte sig som følger.

Kvinder 

Den samlede præmiesum for rækkerne i damesingle og damedouble androg $ 6.222.824 og fordelte sig som følger.

Mænd 

Den samlede præmiesum for rækkerne i herresingle og herredouble androg $ 2.990.735 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 61 spillere, der fordelte sig på:
 48 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 20. august 2017 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen.

De tre semifinalister i den foregående uges Premier 5-turnering, Wuhan Open 2017, der var direkte kvalificeret til hovedturneringen, dvs. Caroline Garcia, Ashleigh Barty og Jeļena Ostapenko, modtog byes i første runde.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 21. august 2017 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.
 1 par fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

To par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 China Open  
 WTA - Beijing 2017 
 ATP World Tour - China Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017